Byram kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Byram, England, ort i North Yorkshire, England,

USA 

 Byram (ort i USA, Mississippi), Hinds County, 
 Byram (ort i USA, Connecticut), Fairfield County, 

Robotskapade USAförgreningar